Webb Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Webb Township (Missouri)
 Webb Township (Oklahoma)